Radio 3, une radio espagnole de la RNE ;
 Radio 3 (BBC), une radio britannique ;
 Radio 3 (CBC), une radio canadienne ;
 Radio 3 (Rai), une radio italienne ;
 Radio 3, l'ancien nom de la radio belge Klara.

Voir aussi